Jo-Wilfried Tsonga era il detentore del titolo ma è stato sconfitto ai quarti di finale da Andy Murray. Murray ha poi conquistato il titolo battendo in finale Novak Đoković per 6-4, 4-6, 6-3.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno

 Novak Đoković (finale)
 Andy Murray (campione)
 Stan Wawrinka (secondo turno, ritiro per infortunio alla schiena)
 Kei Nishikori (semifinale)
 Tomáš Berdych (secondo turno)
 Marin Čilić (secondo turno)
 Rafael Nadal (quarti di finale)
 Milos Raonic  (secondo turno)

  Gilles Simon (secondo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale) 
  Richard Gasquet (ritirato)
  Kevin Anderson  (primo turno)
  David Goffin (terzo turno)
  Grigor Dimitrov (secondo turno)
  Gaël Monfils (secondo turno)
  John Isner (quarti di finale)

Qualificati 

  Aleksandr Dolgopolov (primo turno)
  Ernests Gulbis (quarti di finale)
  Chung Hyeon (primo turno)
  Denis Kudla (primo turno)

  Lu Yen-hsun (primo turno)
  Donald Young(terzo turno)
  Michail Južnyj (terzo turno)

Lucky Loser 

  Nicolas Mahut (primo turno)

Wildcard

  Frank Dancevic (primo turno)
  Filip Peliwo (primo turno)

  Philip Bester (primo turno)
<li>  Vasek Pospisil (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

Rogers Cup 2015
ATP World Tour 2015